Crozes est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Abraham Sébastien Crozes (1806-1888), aumônier du dépôt des condamnés de la prison de la Roquette ;
 Daniel Crozes (1958-), journaliste, historien, romancier, biographe et essayiste français.

Toponyme 

 Crozes-Hermitage, commune française du département de la Drôme.

Architecture 
 Château des Crozes, château français de la commune de Frontenaud dans le département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Château du Castelet des Crozes, château français de la commune de Castelnaudary en région Occitanie.

Viticulture 
 Crozes-hermitage, vin français d'appellation d'origine contrôlée produit sur dix communes autour de Crozes-Hermitage et de Tain-l'Hermitage, dans le département de la Drôme.

Patronyme français
Toponymie française